Фа́уст ( — удачливый) — древнеримское имя, давшее происхождение фамилии. В другой транслитерации —  (женский вариант — ).

Имя 
 Фауст Византийский (Фавстос Бузанд) — армянский историк, предполагаемый автор «Истории Армении» (V век н. э.).
 Фауст Социн (1539—1604) — итальянский теолог, проповедавший в Польше; основатель движения социнианства.
Фауст (персонаж) — Фауст как персонаж разных произведений искусства.

Фамилия 
 Фауст, Дрю Джилпин (род. 1947) — американский историк, первая женщина-президент Гарвардского университета.
 Фауст, Изабелла (род. 1972) — немецкая скрипачка.
 Фауст, Иоганн (1832—1903) — немецкий энтомолог, автор зоологических таксонов, обозначаемых как Faust.
 Фауст, Иоганн Георг (ок. 1480—1540) — алхимик, чернокнижник и астролог, прототип легендарного Доктора Фауста, заключившего договор с Мефистофелем.
 Фауст, Лорен (род. 1974) — американский художник-аниматор и сценарист.
 Фауст, Лотта (1880—1910) — американская актриса, певица и танцовщица из Бруклина.
 Фауст, Северин (псевдоним Камилл Моклер; 1872—1945) — французский писатель.
 Фауст, Фредерик Шиллер (псевдоним Макс Брэнд; 1892—1944) — американский писатель, работавший в жанре вестерн.
 Фауст, Эрнст-Кэрролл (1890—1978) — американский зоолог.

В культуре 
Произведения, посвящённые Иоганну Фаусту и его образу

Литература 
 «Доктор Фауст» — пьеса Кристофера Марло (1592, впервые опубликована в 1604).
 «Фауст» — трагедия в 2 частях И.-В. фон Гёте ( окончена в 1806, опубликована в 1808,  — в 1831-м).
 «Доктор Фауст. Танцевальная поэма» — балетное либретто Генриха Гейне, в котором Мефистофель представлен женщиной (1846, опубликовано в 1851-м).
 «Фауст» — рассказ в письмах И. С. Тургенева (1855).
 «Смерть доктора Фауста» — пьеса Мишеля де Гельдерода (1925).
 «Мой Фауст» — эссе Поля Валери (1940).
 «Доктор Фаустус» — роман Томаса Манна, начатый в 1943 году и опубликованный в 1947-м.

Музыка 
 Фауст — увертюра Рихарда Вагнера (первое исполнение — Дрезден, 1844).
 «Осуждение Фауста» — «драматическая легенда» для солистов, хора и оркестра Гектора Берлиоза, либретто композитора по трагедии Гёте в переводе Ж. де Нерваля (op. 24, 1845; первое исполнение — Опера-Комик, Париж, 1846).
 «» — оратория Роберта Шумана (1842—1853).
 «» — кантата Лили Буланже (1913).
 «Музыкальная трагедия «Фауст»» — концептуальный альбом российской рок-группы «Горшенёв» (2022).

Опера 
 «» — опера Людвига Шпора по либретто Й.-К. Бернарда (1816, новая редакция — 1851).
 «Фауст» — опера Шарля Гуно в пяти актах с прологом и балетными сценами (парижская Опера, 1869).
 «» — неоконченная опера Ферруччо Бузони (между 1916 и 1924).
 «История доктора Иоганна Фауста» — кантата А. Г. Шнитке (1994).

Балет 
 «Фауст» — балет Андре-Жан-Жака Деге на музыку Адольфа Адана (Театр Его Величества, Лондон, 1833).
 «Фауст» — балет Августа Бурнонвиля на музыку Филиппа Кека (Королевский театр, Копенгаген, 1834).
 «Фауст» — балет Сальваторе Тальони, запрещённый после второго представления (театр Сан-Карло, Неаполь, 1838).
 «Фауст» — балет Жюля Перро на музыку Джакомо Паницца (театр Ла Скала, Милан, 1838).
 «Наш Фауст» — балет Мориса Бежара на музыку И.-С. Баха (Балет XX века, театр де ла Монне, 1975).
 См. также «Вальпургиева ночь» — балетная картина в опере Шарля Гуно (1869).

Кинематограф 
 «Гибель Фауста» — немой короткометражный фильм Жоржа Мельеса (Франция, 1898).
 «» — немой фильм Жоржа Мельеса (Франция, 1904).
 «Фауст» — немой фильм Сесиля Хепуорта (Великобритания, 1911).
 «Фауст» — утерянный немой фильм по рассказу И. А. Тургенева, существование которого документально не подтверждено (РСФСР, 1919).
 «Фауст» — немой фильм Ф. В. Мурнау (Германия, 1926).
 «» — фильм Ричарда Бартона по мотивам пьесы Кристофера Марло (США, 1967).
 «Фауст» — телеспектакль Е. Р. Симонова и Л. С. Ишимбаевой (СССР, 1969).
 «» — фильм Франца Зайтца-младшего по мотивам романа Томаса Манна (ФРГ, 1982).
 «Фауст» — экранизация оперы Ш. Гуно режиссёра Б. К. Небиеридзе (Укртелефильм, 1982).
 «Урок Фауста» — фильм Яна Шванкмайера (Чехия—Великобритания—Франция, 1994).
 «Фауст» — фильм А. Н. Сокурова, последняя часть его «тетралогии власти» (Россия—Германия—Франция—Япония—Великобритания—Италия, 2011).

Аниме 
 Фауст VIII — персонаж аниме и манги «Король-шаман».

Игры 
 Фауст — персонаж игр серии «Guilty Gear».

Другое 
  — селение в провинции Альберта (Канада).
 Фаустпатрон (от  — кулак) — вид оружия.

См. также